Primera División 1978/1979 był 48 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 2 września, a zakończył się 3 czerwca.

Kluby występujące w sezonie 1978/1979:

Tabela końcowa 

Legenda:
M – mecze,
Z – zwycięstwa,
R – remisy,
P – porażki,
GZ – gole zdobyte,
GS – gole stracone,
Pkt – punkty,
RB – różnica bramek

1 jako obrońca trofeum

Wyniki

Trofeo Pichichi 

W tym sezonie Real Madryt zdobył swój 19. tytuł mistrza Hiszpanii.

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
1978 w piłce nożnej
1979 w piłce nożnej